Мајдан има више значења:

Основно значење:
 Мајдан (арапски) или каменолом, место вађења камена

Топоними:

 Мајдан (Нови Кнежевац), насеље у општини Нови Кнежевац, Србија
 Мајдан (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац, Србија
 Мајдан (Двор), насеље у општини Двор, Хрватска
 Мајдан (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Мајдан (Мркоњић Град), насеље у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ
 , насеље у општини Кладањ, Федерација БиХ, БиХ
 Мајдан (Фојница), насеље у општини Фојница, Федерација БиХ, БиХ
 Мајдан (Завидовићи), насеље у општини Завидовићи, Федерација БиХ, БиХ

или:
 Бронзани Мајдан, насеље града Бање Луке, Република Српска, БиХ
 Вареш Мајдан, насеље у општини Вареш, Федерација БиХ, БиХ

Остала значења:
 Мајдан (логор), нацистички логор у Другом светском рату

Види још
 Мајден, насеље у општини Кавадарци, Северна Македонија

Арабизми